Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Heliocarpus appendiculatus
 el nombre común de la planta Heliocarpus donnellsmithii